Szarkavár - a Solymári várat gyakran (tévesen) emlegetik e néven.
 Szarkavár - a kaposújlaki Somssich-kastély. Korábban vár emlék, illetve majorság. Ma kastélyszálló.
 Szarkavár - puszta Győr-Moson-Sopron megyében, a Téti járásban. 1919-től Téthez tartozik.
 Szarkavár - puszta Győr-Moson-Sopron megyében. Ma Győrszentiván része.